Гу́сев () — русская фамилия, а также ряд топонимов (в том числе один внеземной). В Списке общерусских фамилий занимает 33-е место.

Известные носители

А 
 
 
 
 
  (род. 1985) — российский мотоболист, чемпион России в составе клуба «Металлург» (2002—2017).
 Гусев, Артём Яковлевич (род. 1982) — российский биатлонист.
 Гусев, Аркадий Яковлевич — русский полковник, георгиевский кавалер

Б

В 
 Гусев, Валентин Никитович (1937—2013) — советский футболист, тренер.
 Гусев, Валериан Васильевич (1865—после 1907) — гражданский инженер.
 
 
 Гусев, Вениамин Васильевич (1923—1994) — Герой Советского Союза.
 
 
 
 
 Гусев, Вячеслав Викторович (род. 1985) — российский боксёр.

Г 
 Гусев, Геннадий Александрович (1948 — ?) — советский футболист.

Д

Е

И

К 
 Гусев, Кирилл Владимирович (1922—2001) — советский историк.

Л

М

Н 
 Гусев, Никита Андреевич (род. 1992) — российский хоккеист.

О

П

Р 
 Гусев, Ролан Александрович (род. 1977) — российский футболист.

С

Ф

Э 
 Гусев, Эдуард Николаевич (1936—2016) — советский трековый велогонщик.

Ю

Я 
 Гусев, Яков Иванович (1887—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.

Вымышленные персонажи 
 Гусев, Алексей (ум. 1849) — вымышленный капитан, офицер российской императорской армии, историческая мистификация венгерского писателя Белы Иллеша.



Город 
 Гусев — город в Калининградской области.

Сёла и хутора 
 Гусев — обезлюдевший хутор, Белгородская область, Волоконовский район.
 Гусев — село, Орловская область, Корсаковский район.
 Гусев — село, Орловская область, Дмитровский район.
 Гусев — хутор, Ростовская область, Каменский район.
 Гусев — хутор, Ростовская область, Чертковский район.

Водоёмы 
 Гусев — озеро, Саратовская область, Дергачёвский район.
 Гусев — озеро, Саратовская область, Ершовский район.

Внеземной топоним 
 Гусев — марсианский ударный кратер.

См. также

Примечания